El Torneig de Nàpols 2022, oficialment conegut com a Tennis Napoli Cup 2022, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 d'octubre del 2022 al Tennis Club Napoli de Nàpols, Itàlia.

El tennista italià Lorenzo Musetti va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 
 

ATP Tour 2022
Competicions tennístiques a Itàlia
Esport a Nàpols